Több település neve:

Rétfalu (Ausztria) burgenlandi település Nagymarton közelében
Rétfalu (Horvátország) egykori község, ma Eszék városrésze
Újrétfalu, burgenlandi település Felsőőr közelében